Osvaldo hace referencia a varios artículos:

Osvaldo Magnasco (localidad), en Argentina.
Don Osvaldo (banda), grupo de música argentino

Nombres masculinos